Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2015 è stata la quarta edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il campionato è stato vinto da Felix Rosenqvist e dalla Prema Powerteam, mentre tra i rookie ha prevalso Charles Leclerc.

La prestagione

Calendario
Il calendario della stagione, comprendente undici appuntamenti da tre gare ciascuno, è stato annunciato il 4 dicembre 2014. Rispetto alla stagione precedente entrano il Circuito di Monza, il Circuito di Zandvoort ed il Circuito dell'Algarve, in sostituzione dell'Hungaroring, del Moscow Raceway e del Circuito di Imola

Piloti e team
Di seguito i piloti e le squadre che partecipano alla stagione:

Risultati e classifiche

Gare

Sistema di punteggio

Classifica piloti
(legenda)

† — Piloti che non hanno concluso la gara ma sono stati classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza di gara.

Classifica Rookie

Classifica Team
Prima di ogni evento, soltanto due piloti per ogni team sono stati nominati per conquistare punti per la classifica dei team.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 04